Татур Геннадий Кузьмич () — советский учёный в области теоретической механики и сопротивления материалов, инженер-механик. Доктор технических наук (1954), профессор (1955).

Биография 
Родился  в Минске в семье потомственного дворянина Татура Космы (Кузьмы) Феликсовича и Татур Олимпиады Ивановны.

Участник Гражданской войны в армии Колчака.

В 1927 году окончил механическое отделение Государственного дальневосточного университета во Владивостоке.

В 1927—1939 годах — в Дальневосточном политехническом институте, с 1931 года — заведующий кафедрой строительной механики, с 1933 года — заведующий кафедрой сопротивления материалов.

В 1939 году по конкурсу избран в Криворожский горнорудный институт заведующим кафедрой сопротивления материалов и теоретической механики. В годы Великой Отечественной войны вместе с институтом был эвакуирован в Нижний Тагил.

9 июня 1954 года на учёном совете Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта имени В. Н. Образцова защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук.

2 апреля 1955 года утверждён в учёной степени доктора технических наук и в учёном звании профессора Криворожского горнорудного института.

В 1959—1968 годах — заведующий кафедрой теоретической механики Машиностроительного факультета Белорусского политехнического института.

Умер 7 июня 1979 года в Минске, где и похоронен на Северном кладбище (участок 41, ряд 5, место 12).

Научная деятельность 
Специалист в области теоретической механики и сопротивления материалов. Решил ряд прикладных задач, возникших в процессе промышленного строительства. В сферу научных интересов также входили теория упругости, прочность сварных соединений, устойчивость конструкций, горная механика, динамика и прочность машин и механизмов.

Научные труды 
 Влияние пожара на механические свойства строительной стали / Нижний Тагил, 1944;
 Курс сопротивления материалов / Минск, 1964;
 Общий курс сопротивления материалов: учебное пособие / Минск, 1974.

Награды 
 орден Ленина.
 Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1972).

Примечания

Источники 
 
 Татур Геннадій Кузьмич // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 138. ISBN 978-966-2775-04-4.

Ссылки 
 Татур Геннадий Кузьмич | Род фамилии Татур
 Татур, Геннадий Кузьмич (доктор технических наук; 1902—1979).

Персоналии:Русская армия Колчака
Похороненные на Северном кладбище (Минск)